Byblisowate (Byblidaceae) – monotypowa rodzina z rzędu jasnotowców (Lamiales). Należy do niej jeden rodzaj – byblis (Byblis). Nazwa tego rodzaju pochodzi od greckiego imienia mitologicznej córki Miletosa, założyciela Miletu, zakochanej w swoim bracie, którą nimfy zamieniły w końcu w źródło. Nazwa nadana została z powodu podobieństwa do tryskającego źródła licznych kropelek lśniącego śluzu pokrywających roślinę, a służących chwytaniu owadów. Do rodzaju należy siedem gatunków, występujących w naturze w północnej i północno-zachodniej Australii oraz na Nowej Gwinei.

Morfologia 

 Pokrój Rośliny zielne osiągające do 0,6 m wysokości, od dołu zwykle silnie rozgałęzione.
 Liście Skrętoległe. Zwykle siedzące, jasnozielone i równowąskie, do 20 cm długości. Pokryte są dwoma rodzajami gruczołowatych włosków. Włoski chwytne mają na szczycie główkę pokrytą lepkim śluzem, który błyszcząc pełni równocześnie funkcję wabiącą dla drobnych bezkręgowców. Niskie włoski chłonne znajdują się w rynienkach blaszki liściowej.
 Kwiaty Wyrastają pojedynczo na szczytach długich szypułek zebranych po kilka na szczycie łodygi. Kwiaty są promieniste, 5-krotne i obupłciowe. Płatki w pąku skręcone, mają barwę purpurową do jasnofioletowej, na brzegu są postrzępione. Pięć pręcików otacza pojedynczy słupek. Znamię punktowe lub główkowate.
 Owoce Torebki otwierające się klapami i zawierające do kilkudziesięciu kolczastych nasion.

Systematyka 
Pozycja systematyczna rodzaju Byblis długi czas pozostawała niejasna. Klasyfikowany był od do rodziny skalnicowatych (Saxifragaceae), ewentualnie wyłączany był w rodzinę byblisowatych, ale włączano doń także rodzaj tuliłezka (Roridula).

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział rodziny
 rodzaj: Byblis R. A. Salisbury, Parad. Lond. ad t. 95. 1 Feb 1808. Gatunkiem typowym dla rodzaju jest B. liniflora R. A. Salisbury
 Byblis aquatica Lowrie & Conran
 Byblis filifolia Planch.
 Byblis gigantea Lindl. – byblis wielka
 Byblis guehoi Lowrie & Conran
 Byblis lamellata Lowrie & Conran
 Byblis liniflora Salisb. – byblis lnowa
 Byblis rorida Lowrie & Conran

Zmienność 
Ponieważ rodzaj jest przedmiotem hodowli, w jego obrębie uzyskano odmiany uprawne, m.in.:
 Byblis 'Cataby'
 Byblis 'Darwin Red'
 Byblis 'David'
 Byblis 'Enneabba'
 Byblis 'Goliath'

Galeria

Przypisy 

Rośliny drapieżne
Jasnotowce